Springer-Verlag steht für:

 Axel Springer SE, deutsche Verlagsgruppe mit Marken wie Bild, Die Welt, Welt (Fernsehsender)
 Springer Nature, internationale wissenschaftliche Verlagsgruppe 

Imprints von „Springer Nature“:

 Springer Science+Business Media, weltweit zweitgrößter Wissenschaftsverlag im Bereich Wissenschaft, Technik und Medizin
 Springer International Publishing, Schweizer Wissenschaftsverlag, hervorgegangen aus dem „Birkhäuser Verlag“
 Springer Fachmedien, Dach-Verlagsgruppe der Verlag­stöchter „Springer Fachmedien München GmbH“ und „Springer Medizin“
 Springer Fachmedien Wiesbaden, Fachverlagsgruppe mit den Bereichen Wirtschaft, Technik und Gesellschaft
 Springer Gabler, Wissenschaftsverlag mit Themenbereich Wirtschaft
 Springer Vieweg,  Verlag für Fachmedien im Bereich Technik
 Springer VS,  Verlag für Fachmedien im Bereich Gesellschaft
 Springer Spektrum,  Fachverlag und Wissenschaftsverlag für Sachbücher, wissenschaftliche Publikationen und Lehrbücher
 Springer Medizin, medizinischer Fachverlag
 Springer Healthcare
 Springer Pflege